Чемпионат Парагвая по футболу 2007 () — 73-й сезон чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Апертура 2007

Клаусура 2007

Финал

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Парагвая 2007 на rsssf.com

2007
Парагвай
2007 год в Парагвае